Sommersberg heißen folgende geographische Objekte:

Orte:
 Sommersberg (Dietmannsried), Ortsteil des Marktes Dietmannsried, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Sommersberg (Gerolsbach), Ortsteil der Gemeinde Gerolsbach, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Sommersberg (Kirchberg im Wald), Ortsteil der Gemeinde Kirchberg im Wald, Landkreis Regen, Bayern
 Sommersberg (Kröning), Ortsteil der Gemeinde Kröning, Landkreis Landshut, Bayern
 Sommersberg (Reisbach), Ortsteil des Marktes Reisbach, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Sommersberg (Wachtberg), Wohnplatz in der Gemeinde Wachtberg, Nordrhein-Westfalen
 Sommersberg (Gemeinde St. Marienkirchen), Ortschaft der Gemeinde St. Marienkirchen an der Polsenz, Bezirk Eferding, Oberösterreich
 Sommersberg (Gemeinde Bad Aussee), Ortslage von Bad Aussee im Salzkammergut, Bezirk Liezen, Steiermark

Berge:
 Sommersberg (Appenzeller Alpen), 1177 m, Gipfel und Höhenzug im Grenzgebiet der Kantone Appenzell Ausserrhoden und St. Gallen, Schweiz
 Sommersberg (Ruhr), 121 m, Erhebung am Ruhrtal in Kettwig

Sommersberg heißen folgende Personen:
 Eva Maria Sommersberg (* 1986), deutsche Theaterschauspielerin
 Friedrich Wilhelm von Sommersberg (1698–1756), schlesischer Geschichtsschreiber

Siehe auch: 
 Sommerberg